Bres (god), een Keltische god
Bres (vesting), een opening in de wal of muur van een vesting
Bres (tijdschrift), een tijdschrift
Henk Bres (1952), een Nederlandse mediapersoonlijkheid